légió (legio), ókori római katonai alakulat
 légió, különleges katonai alakulat, pl.: olasz légió, idegenlégió
 légió (legio), a biológiai rendszertanban ritkán alkalmazott kategória az osztály alatt és a rend fölött
 Légió, magyar könnyűzenei együttes

Lásd még:
 Legio Christi, Krisztus-Légió, a Regnum Christi (Krisztus Országa) szerzetes aktivistáinak szervezete
 Legio, a Kárpátia együttes albuma